Oblast' di Samara – governatorato dell'Impero russo
 Gubernija di Samara – oblast' della Russia